Németország
Neuhütten, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Neuhütten, település Bajorország tartományban